Влади́мир Се́риков:
 Сериков, Владимир Ильич (1970—) — украинский футболист.
 Сериков, Владимир Николаевич (род. 1930) — директор МСУЦ Минатома РФ. Примечания